Omonia ou Omonoia (en grec Concorde) peut faire référence à :

 la Place Omónia à Athènes ;
 un quartier d'Athènes, situé, autour de la Place : Omónia (quartier)
 la station du métro d'Athènes qui dessert cette place : Omónia (métro d'Athènes) ;
 Omonia Nicosie un club de football de Nicosie en Chypre ;
 l'organisation nord-épirote Omonoia qui revendique l'autonomie de sa région.